Мурзук (город) — город в Ливии.
 Мурзук (повесть) — повесть Виталия Бианки.